L'Honinbo 1945 è stata la terza edizione del torneo goistico giapponese Honinbo.

Qualificazioni

Qualificazioni 5 e 6 Dan
I giocatori classificati al sesto Dan ottenevano la qualificazione direttamente alle semifinali.

Qualificazioni 7 Dan
I 7 Dan si sfidavano per la qualificazione in una partita unica.

Torneo finale di qualificazione
Ai vincitori delle qualificazioni per 5, 6 e 7 Dan si aggiungevano gli 8 Dan Kensaku Segoe, Go Seigen, Minoru Kitani e Shin Kato. I giocatori si sono affrontati in un torneo e i primi tre classificati si sono qualificati per il torneo finale degli sfidanti.

Classifica

Torneo degli sfidanti

Finale
La finale è stata una sfida al meglio delle sei partite. La sfida fu sospesa dopo la seconda partita, che divenne tristemente nota come Partita della bomba atomica a causa del fatto che fu interrotta dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki che avvennero proprio quel giorno. La sfida riprese solo dopo la fine della seconda guerra mondiale e terminò in parità 3-3, originariamente era previsto una partita di spareggio con Komi di 4,5 punti ma non venne mai disputata, i due giocatori preferirono ripetere la sfida l'anno seguente al meglio delle tre partite, stavolta Iwamoto ebbe la meglio del campione in carica per 2-0.

Prima sfida

Seconda sfida

Honinbo